Гвадијана има више значења:

 Гвадијана
 Гвадијана (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гвадијана (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику